Vida Sándor (1924) magyar jogász, szakíró
 Vida Sándor (1934–?) magyar bibliafordító